El término CODE, una sigla, puede hacer referencia, en esta enciclopedia:

 a CODE (1972-1973), una alianza electoral chilena;
 a CODE (2012), una organización no gubernamental estadounidense;
 a CODE, una organización deportiva mexicana.
 a CODE es un movimiento político liberal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, fundado en 2018.